Dyce steht für:

 Dyce, Ortschaft in der Council Area Aberdeen, Schottland

Dyce ist der Name folgender Personen:

 Byron Dyce (* 1948), jamaikanischer Mittelstreckenläufer
 Graeme Dyce (* 1989), britischer Tennisspieler
 Robert Dyce (1798–1869), schottischer Allgemein- und Geburtsmediziner
 William Dyce (1806–1864), schottischer Maler

Siehe auch:
 Dice